Gewicht kann bedeuten:

in Physik und Technik:
 Kraft auf einen Körper in einem Schwerefeld, siehe Gewichtskraft
 Masse eines physikalischen Körpers, siehe Masse (Physik)
 Masse eines Menschen, siehe Körpergewicht
 Wert, den eine Waage anzeigt, siehe Wägewert
 Maßverkörperung der Masse, siehe Gewichtsstück
 massereiches Bauelement zum Ausgleich von anderen Kräften, siehe Gegengewicht (Mechanik)
 massereiches Bauelement zum Antrieb einer Uhr, siehe Uhr #Energiespeicher

in der Mathematik:
 einem Knoten oder einer Kante eines Graphen zugeordneten Zahl, siehe Gewicht (Graphentheorie)
 Verallgemeinerung positiver Funktionale, siehe Gewicht (Funktionalanalysis)
 gewisse Elemente des Dualraums, siehe Gewicht (Darstellung)
 Wertigkeit eines Terms in einer Formel, siehe Gewichtung

Weiteres:
 Gewichtsscheibe auf der Hantel beim Gewichtheben, siehe Hantel #Gewichte und Maße
 Geweih, jägersprachlich

Siehe auch: